QFT är en treställig förkortning med flera olika betydelser:

 En term använd inom telekommunikation med telegrafi, se Q-förkortningar
QF Technologies AS, Norge. https://qft.no/
 Den fysikaliska termen kvantfältteori
 En term som används inom Internet som står för Quoted For Truth (engelska för "citerat för sanningens skull"), något som kan användas för att påvisa vad någon faktiskt har sagt eller skrivit från början, även om ordalydelsen i en senare upplaga kan ha ändrats. Begreppet används kanske framför allt på Internetfora där debattörerna kan redigera sina egna inlägg i efterhand.